Cold Mountain steht für:

 Unterwegs nach Cold Mountain, Roman von Charles Frazier (Originaltitel: Cold Mountain)
 Unterwegs nach Cold Mountain (Film), Verfilmung des gleichnamigen Romans (Originaltitel: Cold Mountain)
 Cold Mountain (Oper), Oper nach dem gleichnamigen Roman

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cold Mountain (Alaska)	
 Cold Mountain (Georgia)	
 Cold Mountain (Idaho)	
 Cold Mountain (Kalifornien)	
 Cold Mountain (Maine)	
 Cold Mountain (Avery County, North Carolina)	
 Cold Mountain (Haywood County, North Carolina)	
 Cold Mountain (Jackson County, North Carolina)